Les Clodt von Jürgensburg ou Klodt (russe : Клодт фон-Юренсбург) est une famille Russo-germano-Balte. 
 Nikolaï Clodt von Jürgensburg (1865—1918) est un peintre paysagiste russe, et réalisateur de décors pour le théâtre. 
 Peter Clodt von Jürgensburg (1805-1867), est un sculpteur russe.